Terlago - ex comune in provincia di Trento
 Terlago - nobile famiglia di Trento